Les mots grossus, grossa et grossum sont originellement trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « gros, épais ».

Le mot grossa est aussi, dans plusieurs langues romanes dont l'italien, le portugais et le romanche, un adjectif singulier féminin signifiant « grosse ».

Sciences et techniques 
 En taxonomie, les mots grossus, grossa et grossum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces animales et végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : grossus, grossa, grossum.

Culture et société 
 La chartreuse de Motta Grossa est un monastère de moniales situé dans le quartier de Riva di Pinerolo à Pignerol (Piémont, Italie).
 La forteresse de São José da Ponta Grossa est une place forte située sur l'île de Santa Catarina, dans la municipalité de Florianópolis (Santa Catarina, Brésil).
 La batterie de São Caetano da Ponta Grossa est un ensemble de pièces d'artillerie situé à proximité de la forteresse ci-dessus.

Patronyme 
 Giovanni della Grossa (1388-1464) est un écrivain chroniqueur corse.

Toponyme

Brésil 
 Ponta Grossa, une ville du Paraná ;
 Ponta Grossa, l'une des trois microrégions de la mésorégion du Centre-Est du Paraná ;
 le diocèse de Ponta Grossa (Dioecesis Ponta Grossa), une circonscription ecclésiastique de l'Église catholique ;

Croatie 
 , ancien nom de Dugi Otok, une île située en face la côte nord de la Dalmatie à l'ouest de Zadar et immédiatement au nord des îles Kornati (comitat de Zadar) ;

France 
 Grossa, une commune située en Corse-du-Sud ;

Notes et références 

Épithète spécifique